In the Sunset Country, film muet américain réalisé par Burton L. King, sorti le  ;
 In the Sunset Country, film muet américain réalisé par Frank Cooley, sorti le  ;